Il Campionato argentino di rugby a 15 2006  è stato vinto dalla selezione dell'U.R.B.A. (Buenos Aires) che ha superato in finale la selezione della Unión de Rugby de Tucumán.

Le 23 squadre iscritte erano divise in due livelli: "Campeonato" (8 squadre), "Ascenso", (15 squadre, divise in due zone e cinque gironi).

Torneo "Campeonato" 

Le 8 squadre divise in due gironi di 3 squadre. Le prime 2 alle semifinali per il titolo.
Le quarte di ogni girone alla "finale descenso". La perdente retrocede.

Girone A 

  Classifica

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Tucumàn||3||3||0||0||95||42||53||6
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Buenos Aires||3||2||0||1||97||40||57||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Salta||3||1||0||2||53||115||-62||2
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|4||align=left|Santa Fè||3||0||0||3||45||93||-48||0
|}

Girone 2 

 Classifica

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Cuyo||3||2||1||0||62||47||15||5
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Córdoba||3||2||0||1||75||38||37||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Rosario||3||1||1||1||62||77||-15||3
|- align=center style="background: #ffdddd;"
|4||align=left|Mar del Plata||3||0||0||3||42||79||-37||0
|}

Semifinali

Finale

Pay Out ("Finale Descenso") 

  Campione:  Buenos Aires 
  Retrocede:  Mar del Plata

Torneo "Ascenso" 
15 squadre divisde in due zone geografiche: "Nord" e "Sur". Finale promozione tra le vincenti di ogni zona.

Zona Norte 
Tre gironi di 3 squadre. Alla seconda fase le prime classificate e la migliore seconda.

Girone 1 

 Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|San Juan||2||2||0||0||112||20||92||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|San Luis||2||1||0||1||35||100||-65||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|La Rioja||2||0||0||2||32||59||-27||0
|}

Girone 2 

 Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Santiago de l'Estero||2||2||0||0||49||29||20||4
|- align=center style="background: #ccffcc;"
|2||align=left|Entre Rios||2||1||0||1||114||24||90||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Jujuy||2||0||0||2||10||120||-110||0
|}

Girone 3 

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Noreste||2||2||0||0||114||28||86||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Misiones||2||1||0||1||46||34||12||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Formosa||2||0||0||2||35||133||-98||0
|}

Promossa: Noreste

Semifinali

Finale

Zona "Sur" 
Due gironi di tre squadre. La vincente di ogni girone viene qualificata alla finale di zona.

Girone 1 

  Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Sur||2||2||0||0||85||19||66||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Alto Valle ||2||1||0||1||51||23||28||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Oeste||2||0||0||2||10||104||-94||0
|}

Girone 2 

  Classifica:

|- align=center style="background: #ccffcc;"
|1||align=left|Chubut||2||2||0||0||51||32||19||4
|- align=center style="background: #ffffff;"
|2||align=left|Austral||2||1||0||1||55||23||32||2
|- align=center style="background: #ffffff;"
|3||align=left|Lagos del Sur||2||0||0||2||17||68||-51||0
|}

Finale "Sur"

Finale "Ascenso" 

  Promossa : San Juan

Collegamenti esterni